Alberto Ghergo – politico italiano
 Arturo Ghergo – fotografo italiano
 Irene Ghergo – autrice televisiva italiana